Димитър (Димуш) Търпенов е български търговец и общественик, деец на българското възраждане в Югозападна Македония.

Биография 
Роден е в големия български град Лерин, тогава в Османската империя, днес Флорина, Гърция. Димитър Търпенов, който е известен като Магазинджи Димуш, става един от най-богатите и влиятелни хора в Леринско. Взима дейно участие в борбата за изграждане и укрепване на Българската екзархия и е спомоществовател на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Търпенов и синовете му са смятани за „стожери на българския дух“ в Леринско. Съдейства за строежа на българското училище в Лерин и предоставя къщата си за църковно-училищното настоятелство, както и за тайни събрания и срещи на революционери, укриване на четници и за провеждане на важни събрания, където се вземат съществени решения за ВМОРО. Член е на Леринската българска община и е сред най-видните ѝ дейци.

Арестуван е след Йосифовата афера, но след това е оправдан.

Негови синове са българският революционер Илия Димушев и Антон Търпенов.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Родени в Лерин
Членове на Леринската българска община
Български предприемачи от Македония
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония